Il Campionato del Mondo 1974 è stata la 21ª edizione del campionato del mondo di hockey su pista; la manifestazione è stata disputata in Portogallo a Lisbona dal 21 al 29 luglio 1974.
La competizione fu organizzata dalla Fédération Internationale de Roller Sports.
Il torneo è stato vinto dalla nazionale portoghese per l'11ª volta nella sua storia.

Città ospitanti e impianti sportivi

Nazionali partecipanti

Svolgimento del torneo

Risultati

Classifica

Campioni

Classifica marcatori

Bibliografia 
 ISBN 978-989-20-2611-4

Collegamenti esterni 
 
 
 

1974
Hockey su pista a Lisbona
Competizioni sportive a Lisbona
Hockey su pista nel 1974